Heiligenstatt heißen folgende geographische Objekte:

 Heiligenstatt (Tüßling), Ortsteil des Marktes Tüßling, Landkreis Altötting, Bayern
 Heiligenstatt (Gemeinde Lengau), Ortschaft von Lengau, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Siehe auch:
 Heiligenstadt